Delta Force – amerykańska jednostka specjalna
 Delta Force – seria gier komputerowych
 Delta Force – pierwsza gra z tej serii
 The Delta Force – amerykański film z 1986 roku